Tricotomia - raspagem de pelos para fins operatórios
Data scraping - também chamada de raspagem de dados

Desambiguação